

Astronomia
 5929 Manzano – asteroide areosecante della fascia principale

Geografia
 Manzano – comune italiano in Friuli-Venezia Giulia
 Manzano – insediamento del comune sloveno di Capodistria, nell'Istria settentrionale
 Manzano – frazione del comune italiano di Mori in Trentino
 Manzano – census-designated place statunitense in Nuovo Messico
 El Manzano – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone
 Manzano – famiglia nobile friulana
 Abraham Olano Manzano – ciclista su strada spagnolo
 Bernaldo Manzano – calciatore venezuelano
 Elisa Manzano – pallavolista italiana
 Fabián Manzano – calciatore cileno
 Gregorio Manzano – allenatore di calcio spagnolo
 Héctor Manzano – cestista spagnolo
 Jesús Gil Manzano – arbitro di calcio spagnolo
 Leonel Manzano – mezzofondista statunitense
 Matías Manzano – calciatore argentino
 Mauricio Manzano – calciatore salvadoregno
 Pellegrino di Povo di Beseno di Manzano – patriarca cattolico italiano
 Renato De Manzano – calciatore italiano
 Scipione di Manzano – umanista e letterato italiano